Case Sartori ima više značenja:
 Case Sartori, Treviso
 Case Sartori, Vicenza